Новиков, Алексей:
 Новиков, Алексей Алексеевич (род. 1960) — российский дипломат.
  Новиков, Алексей Степанович — народный комиссар местной промышленности октябрь 1942 г. — июнь 1943 г.